Szék (bútor) – ülőbútor
Szék (település) – település Romániában, Kolozs megyében
Szék (terület) – korábbi közigazgatási területi egység Magyarország és Erdély egyes részein